A Club Portugalete spanyolországi, baszkföldi labdarúgócsapatot 1944-ben alapították, 2016/17-ben a negyedosztályban szerepelt. Székhelye Portugalete városban van.

Statisztika

További információk
Hivatalos weboldal
Futbolme 

Baszkföldi labdarúgócsapatok
Spanyol labdarúgócsapatok
1944-ben alapított labdarúgócsapatok